Máté László (1925–2017) matematikus, egyetemi tanár, kandidátus
 Máté László (1942–) szlovákiai magyar tanár, népművelő, kultúrdiplomata, pedagógiai író, meseíró, a Keleti Napló főszerkesztője (1990–1995)
 Máté László (1952–2019) politikus, országgyűlési képviselő (1994–1998), az MSZP alelnöke (1994–1996)
 Máté László gépészmérnök
 Máté László kohómérnök
 Máté László rendezvényszervező, a debreceni Közművelődési Tanácsadó és Szolgáltató Intézet Bessenyei György-díjas címzetes igazgatója